CHKS Arka Chełm – polski męski klub siatkarski z siedzibą w Chełmie.

11 marca 2021 roku w trakcie sezonu 2020/2021 do klubu dołączył Łukasz Perłowski.

Nazwy klubu 
 2015-2018 Tempo Chełm
 2018-2020 Seven Tempo Chełm
 2020-2022 KS Arka Tempo Chełm
 2022- CHKS Arka Chełm

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Puchar Polski w latach 2020-2023

Zawodnicy

Skład 2022/2023 
 Trener: Bartłomiej Rebzda
 II trener: Wojciech Miszczuk

Skład 2021/2022 
 Trener: Sławomir Czarnecki
 II trener: Wojciech Miszczuk

Obcokrajowcy w zespole

Przypisy 

Kluby siatkarskie w województwie lubelskim
Sport w Chełmie